Рапсодия:
Музыка
Рапсодия
 Рапсодия — инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном, эпическом стиле.
 Рапсодия в стиле блюз — произведение Джорджа Гершвина.
 Рапсодия на тему Паганини — произведение Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром.
  — ряд музыкальных произведений.
  — ряд музыкальных произведений.
  — ряд музыкальных произведений.
 Шведская рапсодия № 1 — оркестровое произведение Хуго Альвена.

Rhapsody
 Rhapsody of Fire, ранее Rhapsody, — итальянская симфоник-метал/пауэр-метал-группа.
  — отделившаяся от Rhapsody of Fire симфоник-метал/пауэр-метал-группа Луки Турилли, существовавшая с 2011 по 2018 годы.
  — симфоник-метал/пауэр-метал-группа, основанная Лукой Турилли и Фабио Лионе в 2018 году.
 «Bohemian Rhapsody» — песня группы Queen из альбома A Night At The Opera.
  — ряд медиапродуктов, связанных с песней «Bohemian Rhapsody».

Кино
 «Рапсодия» () — американский фильм 1954 года.
 «Рапсодия Балтики» () — польский фильм 1935 года.
 «Рапсодия Майами» () — американский фильм 1995 года.
 «Августовская рапсодия» () — японский фильм 1991 года.
 «Армянская рапсодия» () — бразильский документальный фильм 2012 года.
 «Богемская рапсодия» () — американо-британский фильм 2018 года.
 «Русская рапсодия» () — серия американского мультсериала Merrie Melodies.
 «Ковбойская рапсодия» () — американский фильм 1985 года.
 «Украинская рапсодия» — советский фильм 1961 года.

Программное обеспечение
 Rhapsody — кодовое имя операционной системы, впоследствии названной Mac OS X.
  — музыкальный онлайн сервис и программа для управления музыкальной коллекцией.
  — тактическая ролевая игра для PlayStation, выпущенная в 1998 году.
  — среда разработки для системотехники и программного обеспечения.

Прочее
 Rosa 'Rhapsody in Blue' — сорт роз.
 Rhapsody of the Seas — круизное судно компании Royal Caribbean Cruises Ltd.
  (2021) — роман Митчелла Джеймса Каплана.

См. также 

 Рапсод